Alcyone is:
 een personage uit de Griekse mythologie, zie Alkyone
 de ster η Tauri, zie Alcyone (ster)
 een mede  door Jacques-Yves Cousteau ontwikkeld experimenteel zeilschip, zie Alcyone (schip, 1985)
 een pseudoniem van de Indische leraar Jiddu Krishnamurti